Міжнародний фонетичний алфавіт
 Міжнародна фонетична асоціація